Il singolare femminile del Citi Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Nadia Petrova era la detentrice del titolo ma non ha potuto difenderlo in quanto impegnata alle Olimpiadi di Londra.

Magdaléna Rybáriková ha battuto in finale Anastasija Pavljučenkova 6–1, 6–1.

Teste di serie

  Anastasija Pavljučenkova (finale)
  Chanelle Scheepers (primo turno)
  Sloane Stephens (semifinale)
  Vania King (semifinale)

  Barbora Záhlavová-Strýcová (primo turno)
  Iveta Benešová (primo turno)
  Coco Vandeweghe (quarti di finale)
  Ol'ga Govorcova (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Citi Open 2012
WTA Tour 2012